Der Name Reliance bezeichnet

 Reliance Industries, Indiens größtes privates Unternehmen
 Reliance Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Appleton Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller mit dem Markennamen Reliance
 Reliance Steel & Aluminum Co., ein US-amerikanischer Metallhändler
 Reliance (Schiff, 1827), eine im Jahr 1842 gestrandete Fregatte
 Reliance (Yacht), die größte America’s-Cup-Yacht aller Zeiten (Baujahr 1903)
 Anil Dhirubhai Ambani Group
 Reliance (Rebsorte), eine Rebsorte

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reliance (Delaware)
 Reliance (Caroline County, Maryland)
 Reliance (Dorchester County, Maryland)
 Reliance (Pennsylvania)
 Reliance (South Dakota), im Lyman County
 Reliance (Claiborne County, Tennessee)
 Reliance (Polk County, Tennessee)
 Reliance (Texas)
 Reliance (Virginia)
 Reliance (Washington)
 Reliance (Wyoming)

in Kanada:
 Reliance (Nordwest-Territorien), Gemeinde